Филферова награда за најбољу главну глумицу на тамилском језику је награда коју додељује магазин Филмфер за филмове на тамилском језику.

Награђене

Види још 
 Награда Филмфер
 Боливуд

Награда Филмфер